Честер (округ, Пенсільванія) — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США
 Честер (округ, Південна Кароліна) — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США
 Честер (округ, Теннессі) — округ (графство) у штаті Теннессі, США